Ву́лиця Ба́умана — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР. Може бути названа на честь більшовицького діяча М. Е. Баумана або на честь російського ученого, основоположника маркшейдерської справи В. І. Баумана.

Вулиця Баумана — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Баумана — вулиця у місті Севастополь.

Колишні назви
 Вулиця Баумана — колишня назва Патріотичної вулиці у місті Бердянськ Запорізької області.
 Вулиця Баумана — колишня назва Базарної вулиці у місті Біла Церква Київської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Олександра Богомазова у місті Боярка Київської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва Святомиколаївської вулиці у місті Вознесенськ Миколаївської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Миколи Василенка у місті Глухів Сумської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Гулевич у місті Гнівань Вінницької області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Павла Нірінберга у місті Дніпро.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля у місті Жашків Черкаської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Степана Руданського у місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Баумана — колишня назва Річкової вулиці у місті Запоріжжя.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Івана Богуна у місті Ізмаїл Одеської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Кочура у місті Ірпінь Київської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Скрипника у місті Калуш Івано-Франківської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Януша Корчака у місті Київ.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Володимира Винниченка у місті Коростишів Житомирської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва Коротенької вулиці у місті Краматорськ Донецької області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Бориса Чичибабіна у місті Кременчук Полтавської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Івана Добровольського у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Євгена Сверстюка у місті Кропивницький.
 Вулиця Баумана — колишня назва Теплої вулиці у місті Лисичанськ Луганської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Петра Маха у місті Луцьк.
 Вулиця Баумана — колишня назва Щасливої вулиці у місті Марганець Дніпропетровської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва Преображенської вулиці у місті Маріуполь Донецької області.
 Вулиця Баумана — колишня назва Болгарської вулиці у місті Мелітополь Запорізької області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Полковника Обидовського у місті Ніжин Чернігівської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Котляревського у місті Новомиргород Кіровоградської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва Акордної вулиці у місті Одеса.
 Вулиця Баумана — колишня назва Спортивної вулиці у місті Павлоград Дніпропетровської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Кирила Осьмака у місті Полтава.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Михайла Старицького у місті Сміла Черкаської області.
 Вулиця Баумана — колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Суми.
 Вулиця Баумана — колишня назва Ягідної вулиці у місті Шпола Черкаської області.

Вулиця Баумана — вулиця у місті Астрахань.
 Вулиця Баумана — вулиця у місті Барнаул.
 Вулиця Баумана — вулиця у місті Брянськ.
 Вулиця Баумана — вулиця у місті Єкатеринбург.
 Вулиця Баумана — вулиця у місті Казань.
 Вулиця Баумана — вулиця у місті Липецьк.
 Вулиця Баумана — вулиця у місті Мурманськ.
 Вулиця Баумана — вулиця у місті Уфа.

Вулиці, названі на честь людей